Вели́ка цифрова́ війна́ — глобальний збройний конфлікт, що триває від 24 лютого 2022.

Причини

Цікаво знати

Примітки

Джерела

Посилання

Див. також 

Кібервійна